Fana bezeichnet:

 Fana (Bergen), ein Stadtteil von Bergen in Norwegen
 Fana (Mali), eine Stadt in Mali
 Fana (Sufismus), ein zentraler Begriff des Sufismus, das Entwerden
 Fanna (Insel), eine kleine Insel im Westpazifik

Fana oder Faña ist der Familienname folgender Personen:
 Jonathan Faña Frías (* 1987), dominikanischer Fußballspieler
 Mzonke Fana (* 1973), südafrikanischer Boxer

FANA steht für:
 Federally Administered Northern Areas, ein pakistanisches Gebiet in Kaschmir

FaNa steht für:
 Familienkundliche Nachrichten, eine genealogische Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Apa Bane (Abu Fanah; * nach 354, † nach 395), genannt der Wüstenvater, spätantiker christlicher Asket 
 Kloster des Heiligen Fana, koptisch-orthodoxes Kloster

FANA